Oberwinden heißen folgende geographische Objekte:

 Oberwinden (Aham), Ortsteil der Gemeinde Aham, Landkreis Landshut, Bayern
 Oberwinden (Rot am See), Weiler der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Oberwinden (Sulzemoos), Ortsteil der Gemeinde Sulzemoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Oberwinden (Winden im Elztal), Ortsteil der Gemeinde Winden im Elztal, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg

 Oberwinden (Gemeinde Herzogenburg), Katastralgemeinde von Herzogenburg, Niederösterreich
 Oberwinden (Gemeinde Pöls-Oberkurzheim), Ort in Pöls-Oberkurzheim, Bezirk Murtal, Steiermark

Siehe auch: 
 Unterwinden